Хулио Крус:
 Крус, Хулио Рикардо (род. 1974) — аргентинский футболист.
 Крус, Хулио Сесар (род. 1995) — мексиканский футболист.